Veloute steht für:
Samtsuppe (potage velouté)
Weiße Grundsauce (sauce velouté)